

Algemeen 
 Radon (element), een edelgas
 Kirundi, een Bantoetaal in Burundi met taalcode rn
 Railion (RN), een spoorvervoerder
 Rugby Nederland (RN), de Nederlandse rugbybond

Locaties 
 Rio Grande do Norte (RN), een deelstaat van Brazilië
 Rimini (provincie) (RN), Italiaanse provincie

Politieke partijen 
 Nationale Hernieuwing (Renovación Nacional, RN), een Chileense politieke partij
 Rassemblement National (doorverwijspagina)

Route Nationale 
 Wegaanduiding:
 Nationale wegen in Frankrijk
 Nationale wegen in Madagaskar